Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2017 se déroule du 27 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Petra Martić
  Alison Van Uytvanck
  Ons Jabeur
  Françoise Abanda
  Anna Blinkova
  Aryna Sabalenka
  Anastasia Potapova
  Irina Falconi
  Polona Hercog
  Bianca Andreescu
  Arina Rodionova
  Marina Erakovic

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames du tournoi de Wimbledon 2017
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis féminin en 2017
Tournoi de Wimbledon 2017